Чемпионат Ганы по футболу 2011/2012 проходил с 9 октября 2011 года по 27 мая 2012 года. Победу в чемпионате в 22-й раз в своей истории праздновал «Асанте Котоко».

Регламент 
В турнире приняли участие 16 клубов. С 9 октября 2011 года по 27 мая 2012 года они провели двухкруговой турнир чемпионата. Три худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион.

Команды-участницы

Таблица 

Источник данных: soccerway.com

Ссылки 
 Чемпионат Ганы по футболу 2011/2012 на RSSSF

2011/2012
Гана